Sophie-Éléonore de Saxe, né le  et morte le , est duchesse de Saxe par naissance et  de Hesse-Darmstadt de 1627 à 1661 par son mariage avec le landgrave Georges II. Elle est l'aînée des enfants survivants de Jean-Georges , électeur de Saxe et de la Duchesse Madeleine-Sibylle de Prusse. Sa fille Élisabeth-Amélie de Hesse-Darmstadt est devenue électrice du palatinat.

Biographie 
Sophie Éléonore est née à Dresde. Elle a eu deux sœurs : Marie-Élisabeth et Madeleine-Sibylle ; et quatre frères : Jean-Georges, Auguste, Christian et Maurice.

Elle épouse le landgrave Georges II de Hesse-Darmstadt le  à Torgau à 17 ans. Ils auront quinze enfants ; elle les élèvera dans un luthéranisme strict, mais sa fille Élisabeth-Amélie, future électrice palatine, se convertira au  catholicisme en 1653.

Elle meurt dix ans après son mari à Darmstadt.

Enfants 
Elle a eu les enfants suivants avec Georges II de Hesse-Darmstadt :
Louis VI de Hesse-Darmstadt (1630-1678) ;
 Georges III de Hesse-Itter, qui a épousé Dorothée Augusta, duchesse de Holstein-Sonderbourg, et qui est mort en 1676 à Vöhl ;
 Jean ;
 Madeleine Sibylle ;
 Sophie-Éléonore, qui a épousé Guillaume-Christophe de Hesse-Hombourg ;
 Élisabeth-Amélie, qui a épousé l'électeur palatin Philippe-Guillaume de Neubourg ;
 Louise-Christine (1636-1697), qui a épousé Christophe Louis, comte de  ;
 Anne Marie ;
 Anne-Sophie, abbesse de Quedlinbourg ;
 Amélie Julienne ;
 une fille morte-née ;
 Henriette-Dorothée ;
 Augustine Philippine ;
 Agnès ;
 Marie Hedwige (1647-1680), qui a épousé le duc Bernard  de Saxe-Meiningen.

Ascendants

Références

Liens externes 
 
 
 

Naissance en novembre 1609
Naissance à Dresde
Décès en juin 1671
Décès à Darmstadt
Sophie Eleonore
Sophie Eleonore
Décès à 61 ans
Personnalité inhumée dans l'église évangélique de Darmstadt
Princesse de Saxe du XVIIe siècle
Landgravine de Hesse-Darmstadt